Germī (persiska: گرمی) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Ardabil, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Germī ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Germī är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Germī. Runt Germī är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Germī är det största samhället i trakten. Trakten runt Germī består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ardabil (provins)